Куцевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Куцевичи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Куцевичи — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.